Böle kan syfta på:

-böle – ortnamnsefterled med betydelse gård, nybygge, nyodling

Finland
Böle, Eckerö – en del av Kyrkoby, Eckerö kommun
Böle, Fredrikshamn -  en by i Fredrikshamn tidigare inom Veckelax kommun (fi. Pyöli)
Böle, Gustavs - en by i kommunen Gustavs
Böle, Helsingfors stad – en stadsdel och järnvägsstation
Böle, Ingå – en by i Ingå kommun
Böle, Karis – en by i Karis stad
Böle, Kimito – en by i Kimito kommun
Böle, Korpo – en by i Korpo kommun
Böle, Korsholm – en by i Korsholms kommun
Böle, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun
Böle, Nagu – en by i Pargas stad
Böle, Pemar – en by i Pemar kommun, fi. Pyöli 
Böle, Pikis – en by i Pikis kommun, fi. Pyöli
Böle, Pojo – en by i Pojo kommun
Böle, Sjundeå – en by Böle i Sjundeå kommun
Böle, St Karins - en by i staden S:t Karins

Dessutom förekommer Böle i den förfinskade formen Pyöli i:

Pyöli - en by i Karis-Lojo
Pyöli - en by i Lokalax, Nystad
Pyöli - en by u Muurla, Salo
Pyöli - en by i Nådendal tidigare Nådendals landskommun
Pyöli - en by i Somero 
Pyöli - en by i Vemo

Ordet Pyöli finns främst längs kusten eller i trakter där det finns eller funnits en svensk befolkning.

Sverige
Böle, Bergs kommun - en småort i Bergs kommun
Böle, Hofors – en stadsdel i Hofors
Böle, Hudiksvalls kommun – en by i Hudiksvalls kommun
Böle, Falu kommun – en småort i Falu kommun
Böle, Gävle kommun – en by i Gävle kommun
Böle, Kalmar kommun – en småort i Kalmar kommun
Böle, Leksands kommun – en by i Leksands kommun
Böle, Luleå kommun – en by i Luleå kommun
Böle, Malungs kommun – en by i Malungs kommun
Böle, Norsjö kommun – en by i Norsjö kommun
Böle, Piteå kommun – en by i Piteå kommun
Böle, Skellefteå kommun – en by i Lövånger i Skellefteå kommun
Böle, Sundsvall – en i stadsdel i Sundsvalls kommun
Böle, Timrå – ett bostadsområde i Timrå kommun
Böle, Åre kommun – en by i Åre kommun
Böle, Östersunds kommun – en by i Östersunds kommun
Böleäng – en stadsdel i Umeå kommun
Böle, Ragunda kommun – en by i Ragunda kommun